Населені пункти в Чехії:

 Долні Уєзд (Пршеров)
 Долні Уєзд (Світави)